Криворученко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Криворученко, Алексей Никитович (1918—1982) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Криворученко, Владимир Константинович (1930—2013) — советский и российский историк, специалист в области новейшей истории России.